Weltjugendspiele ist der Name verschiedener Veranstaltungen:

 Weltfestspiele der Jugend und Studenten
 Weltjugendspiele im Fahrrad-Trial
 Winter-Weltjugendspiele
 World Youth Games, 1998 vom IOC in Moskau organisiertes einmaliges Ereignis